UFC Fight Night: Kattar vs. Allen, также известный как UFC Fight Night 213 или UFC on ESPN+ 71 или UFC Vegas 63 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 29 октября 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Арнольд Аллен победил Кэлвина Каттара техническим нокаутом во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором должны встретиться американец Кэлвин Каттар (#5 рейтинга) и британец Арнольд Аллен (#6 рейтинга).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Джошуа Уимс не смог уложиться в лимит легчайшего веса и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Трешон Гор, Роман Долидзе, Стив Гарсия и Кристиан Родригес

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night